Шульгино — топоним:

 Владимирская область
 Шульгино — деревня в Селивановском районе.

Вологодская область
 Шульгино — деревня в Вашкинском районе.
 Шульгино — деревня в Вологодском районе.
 Шульгино — деревня в Кирилловском районе.
 Шульгино — деревня в Нюксенском районе.
 Шульгино — деревня в Тотемском районе.

 Ивановская область
 Шульгино — деревня в Ивановском районе.
 Шульгино — деревня в Лухском районе.
 Шульгино — деревня в Фурмановском районе.

 Кировская область
 Шульгино — деревня в Уржумском районе.

 Костромская область
 Шульгино — деревня в Буйском районе.
 Шульгино — деревня в Островском районе.

 Ленинградская область
 Шульгино — деревня в Бокситогорском районе.

 Московская область
 Шульгино — деревня в Волоколамском районе.
 Шульгино — деревня в Дмитровском районе.
 Шульгино — деревня в Ногинском районе.
 Шульгино — деревня в Одинцовском районе.

 Нижегородская область
 Шульгино — деревня в Павловском районе.

 Пермский край
 Шульгино — деревня в Берёзовском районе.
 Шульгино — деревня в Пермском районе.

 Псковская область
 Шульгино — деревня в Дедовичском районе.

 Рязанская область
 Шульгино — деревня в Касимовском районе.

 Смоленская область
 Шульгино — деревня в Дорогобужском районе.

 Тамбовская область
 Шульгино — село в Мордовском районе.

 Тверская область
 Шульгино — деревня в Бежецком районе.
 Шульгино — деревня в Калининском районе.
 Шульгино — деревня в Лихославльском районе.

 Тульская область
 Шульгино — деревня в Заокском районе.
 Шульгино — посёлок в Заокском районе.
 Шульгино — железнодорожная станция Тульского отделения Московской железной дороги, в Заокском районе.

 Чувашия
 Шульгино — деревня в Мариинско-Посадском районе.

 Ярославская область
 Шульгино — деревня в Большесельском районе.
 Шульгино — деревня в Первомайском районе.
 Шульгино — деревня в Пошехонском районе.

См. также 
 Шульгин Лог
 Шульгина Гора
 Мульгино